Le patronyme Mouillard, Mouillart, Moulliard, Mouyard ou Mouyart est soit : 
 dévié de l'ancien français moillier (du latin molliare : amollir), surnom pour un faible, sans caractère.
 dévié du français mouiller (de l'ancien français mouillard : humide, marécageux).

 Alfred Mouillard ou Alfred-François Mouillard (Paris,  - ) est un peintre français du .
 Louis Mouillard ou Louis Pierre-Marie Mouillard (Lyon,  - Le Caire, ) est un pionnier français de l’aéronautique du .
 Lucien Mouillard (Paris,  - ) est un peintre et historien français du  et du début du .
 Vincent Mouillard, né le  à Hesdin, est un joueur de basket-ball professionnel français.

Autres 
 La rue Pierre-Mouillard du  de Paris (quartier Saint-Fargeau) porte le nom de Louis Mouillard ou Louis Pierre-Marie Mouillard (1834-1897).

Voir aussi 
 Gilles Mouyard (1970-), homme politique belge